Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди ветеранов () — ежегодное соревнование шотландских команд по кёрлингу, составленных из игроков возраста 50 лет и старше. Проводится с 1973 года для мужских команд и с 1981 года для женских команд. Организатором является Ассоциация кёрлинга Шотландии («Королевский шотландский клуб кёрлинга», ).

Команды-победители чемпионата в мужском и женском турнирах получают право представлять Шотландию как её мужская и женская сборные команды на очередном .

Места проведения и призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Список ветеранских мужских команд — чемпионов Шотландии по кёрлингу | The Royal Caledonian Curling Club
 Список ветеранских женских команд — чемпионов Шотландии по кёрлингу | The Royal Caledonian Curling Club

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу на колясках

Соревнования по кёрлингу в Шотландии
Кёрлинг
Шотландия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1973 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1981 года